Miejscowości w Portoryko:
 Cayey – miejscowość w gminie Cayey
Gminy w Portoryko:
 gmina Cayey (ang. Cayey Municipio) w Portoryko